Клычков — русская фамилия.

Известные носители 
 Клычков, Андрей Евгеньевич (род. 1979) — губернатор Орловской области.
 Клычков, Лев Леонидович (род. 1960) — российский скрипач.
 Клычков, Сергей Антонович (1889—1937) — русский поэт, прозаик и переводчик, литературный критик.

См. также